Aeroporto Internacional de Angola, também chamado de Aeroporto Internacional de Bom Jesus do Cuanza, será o novo aeroporto internacional para a Região Metropolitana de Luanda e, consequentemente, para a capital angolana. O sítio aeroportuário esta a cerca de 40 km a sudeste do centro da capital, no território da comuna de Bom Jesus do Cuanza, no município de Icolo e Bengo, na província de Luanda.

A primeira fase da construção foi concluída em 2012 e foi planeado operacional em 2022. É considerado como uma alternativa ao Aeroporto Quatro de Fevereiro, que actualmente serve a cidade de Luanda. O novo aeroporto é projectado para um tráfego de 13 milhões de passageiros por ano e receberá 12 pontes aéreas. A empresa construtora é a China International Fund Limited , fundada em 2003 em Hong Kong. Foi construída uma aldeia nova em grande escala para alojar os trabalhadores e depósitos de materiais a leste de Viana (Angola). O seu nome é Vila Chinesa.

Antecedentes 

Desde o fim da guerra civil em 2002, Angola está em crescimento económico acelerado. Para atender o crescimento com o mundo inteiro e garantir o aumento drástico nas redes de logística em Angola, a construção de um novo aeroporto internacional de grande porte era inevitável, principalmente para desviar fundos essenciais para reabilitar e assegurar um sistema de saúde, educação e segurança social e combater a elevada corrupção das elites governamentais angolanas.

Projecto 

O local do terminal de passageiros super moderno é de  metros quadrados de reivindicação de terras, a parte do terminal de carga é  metros quadrados e terá uma capacidade de  toneladas por ano. Serão construídas duas pistas de descolagem e aterragem. A pista norte terá  metros de comprimento, enquanto a pista sul terá  metros; ambas terão 60 metros de largura. A data de entrada em serviço estava inicialmente prevista para 2010, mas as obras estão consideravelmente atrasadas. Os custos de construção, que são inteiramente pré-financiadas pela China, deverão ser em torno de 300 milhões de dólares EUA.

Supõe-se que a área total do aeroporto seja pelo menos 50 quilómetros quadrados, com infraestruturas complementares, tais como lojas, galpões, restaurantes, escritórios, bem como a construção de um hotel perto do aeroporto não estão incluídas. O projecto também inclui a construção de uma ligação ferroviária com a capital, à província de Luanda e, possivelmente, à vizinha província de Malanje. Para garantir uma ligação rodoviária viável com Luanda, a actual estrada de Luanda a Malanje, que passa por Viana, tem que ser alargada muito consideravelmente: com a sua largura actual, esta fica durante o dia sujeita a engarrafamentos quase constantes. Estão em construção um ramal ferroviário e uma estação para ligar o aeroporto a Luanda, através do Caminho de Ferro de Luanda.

O projecto é  quase exclusivamente executado por trabalhadores chineses, razão pela qual houve protestos da população local no início da construção, havendo distúrbios ocasionais que levaram a polícia e militares a intervir. A população considera-se como prejudicada pela a prática chinesa e reclama para si uma participação activa na construção da obra.

Ver também 

 Lista de aeroportos de Angola

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Internacional de Angola
Projetos